Lochner steht für:
 Lochner (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Tuchfabrik Lochner, Tuchfabrik in Aachen
 (12616) Lochner, Asteroid des Hauptgürtels

Lochner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lochner (1824–1855), deutscher Historienmaler
 Anita Lochner (* 1950), Tochter von Robert H. Lochner, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Butch Lochner (1931–2010), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dario Lochner (* 1995), österreichischer Handballspieler
 Emil Lochner (1832–1900), Sohn von Johann Friedrich Lochner, Aachener Tuchfabrikant
 Erich Lochner (1879–1947), Sohn von Emil Lochner, Automobilrennfahrer, Sportflieger und Flugzeugkonstrukteur
 Fritz Lochner von Hüttenbach (* 1930), Hochschullehrer und Autor
 Georg Lochner (1824–1910), deutscher Tischler, Mitglied des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation 
 Georg Wolfgang Karl Lochner (1798–1882), Nürnberger Archivar und Schulmann
 Heinrich Lochner (1899–1943), österreichischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer
 Ilka Lochner (* 1970), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Irmgard Lochner (* 1971), deutsche Bauingenieurin und Lehrbeauftragte
 Irmingard Lochner (* 1963), deutsche Bildhauerin

 Johann Friedrich Lochner (1798–1886), Aachener Tuchfabrikant
 Johannes Lochner (* 1990), deutscher Bobfahrer
 Karl Friedrich Lochner auch Carolus Fridericus Lochner (1634–1697), ev.-lutherischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Kurt Lochner (* um 1510; † 1567), deutscher Plattner, auch Kunz Lochner, tätig in Nürnberg
 Leonhard Lochner (1914–2007), römisch-katholischer Ordenspriester, Augustiner, Bibliothekar
 Louis Paul Lochner (1887–1975), US-amerikanischer Journalist und Autor zahlreicher Bücher
 Max Lochner (1868–1949), deutscher Hippologe
 Maximilian Freiherr Lochner von Hüttenbach (1859–1942), Land- und Forstwirt und Ehrenbürger der Gemeinde Elten

 Monica Lochner-Fischer (1952–2012), deutsche Politikerin (SPD)
 Oskar Freiherr Lochner von Hüttenbach (1868–1920), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Robert H. Lochner (1918–2003), Sohn von Louis Paul Lochner, US-amerikanischer Journalist
 Rudi Lochner (* 1953), deutscher Bobfahrer

 Stefan Lochner (1410–1451), deutscher Maler
 Wilhelm Lochner (1922–1979), deutscher Physiologe